Hide and Seek ist der Titel folgender filmischer Werke:

 Hide and Seek (2000), kanadischer Thriller (Originaltitel: Cord)
 Hide and Seek – Du kannst dich nicht verstecken, US-amerikanischer Thriller aus dem Jahr 2005
 Hide and Seek – Kein Entkommen, südkoreanischer Thriller aus dem Jahr 2013
 Hide and Seek (Fernsehserie), ukrainische Fernsehserie (2020)